Primošten je lahko:
 Primošten Burnji (Hrvaška)
 Primošten (Hrvaška)